Nina Kemppel (ur. 14 października 1970 w Anchorage) – amerykańska biegaczka narciarska. Była uczestniczką Mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym w Falun (1993), Thunder Bay (1995), Ramsau (1999) i Lahti (2001), a także Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Albertville (1992), Lillehammer (1994), Nagano (1998) i Salt Lake City (2002).

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Przypisy

Bibliografia 
 

Urodzeni w 1970
Amerykańscy olimpijczycy
Amerykańscy biegacze narciarscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1992
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1994
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1998
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Ludzie urodzeni w Anchorage